

Géographie et politique 
 La Grande-Bretagne est une île au large du littoral nord-ouest de l'Europe continentale.
 Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne est un ancien État situé sur l'île de Grande-Bretagne, qui a existé du 1er mai 1707 au 31 décembre 1800.
 Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande est un ancien État qui recouvrait l'archipel des îles Britanniques, et qui a existé du 1er janvier 1801 au 6 décembre 1922.
 Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est un État moderne.

Bateau 
 Le SS Great Britain est un paquebot à vapeur britannique.

Voir aussi